Navasota může být:

 Navasota (město) – město v Texasu
 Navasota (řeka) – řeka v Texasu
 USS Navasota – americký doplňovací tanker